Adolphe Delessert – esploratore e naturalista francese
 Benjamin Delessert – banchiere e botanico francese
 Édouard Delessert – pittore e fotografo francese